Параметрическое представление — используемая в математическом анализе разновидность представления переменных, когда их зависимость выражается через дополнительную величину — параметр.

Параметрическое представление функции 
Предположим, что функциональная зависимость  от  задана не непосредственно как  а через промежуточную величину 

Тогда формулы:

 

задают параметрическое представление функции одной переменной.

Если предположить, что обе эти функции  и  имеют производные и для  существует обратная функция  явное представление функции выражается через параметрическое как:

 

и производная функции  может быть вычислена как:

 

Параметрическое представление даёт такое важное преимущество, что позволяет изучать неявные функции в тех случаях, когда их приведение к явному виду иначе как через параметры затруднительно или невозможно через элементарные функции.

Параметрическое представление уравнения 
Параметрическое представление для более общего случая: когда переменные связаны уравнением (или системы уравнений, если переменных больше двух).

Параметрическое уравнение 

Близкое понятие — параметрическое уравнение множества точек, когда координаты точек задаются как функции от некоторого набора свободных параметров.
Если параметр один, мы получим параметрическое уравнение кривой.
  (кривая на плоскости),
  (кривая в 3-мерном пространстве),
Выражая координаты точек поверхности через два свободных параметра, мы получим параметрическое задание поверхности.

Примеры 
Уравнение окружности имеет вид:
 

Параметрическое уравнение окружности:
  

Гипербола описывается следующим уравнением:
 

Параметрическое уравнение правой ветви гиперболы :

См. также 
 Параметрическое задание поверхности

Примечания

Ссылки 
 Параметрическое задание кривой. Лекции по математическому анализу
 Лекции по математическому анализу. доцент кафедры математического анализа Иркутского госуниверситета Романова О. А.

 
Дифференциальное исчисление многих переменных